Ogier steht für:

 Ogier der Däne, dänischer Sagenheld, siehe Holger Danske

Ogier ist der Familienname folgender Personen:
 Bulle Ogier (* 1939), französische Schauspielerin
 Charles Ogier (1595–1654), französischer Jurist und Autor
 Émile Ogier (1862–1932), französischer Politiker
 Florent Ogier (* 1989), französischer Fußballspieler
 Pascale Ogier (1958–1984), französische Schauspielerin
 Sébastien Ogier (* 1983), französischer Rallyefahrer
 Willem Ogier (1618–1689), flämischer Dichter

Siehe auch:
 Augier
 Oger (Begriffsklärung)
 Luc Oggier